Miłoraz ist der sorbische Name

 der Stadt Müllrose in der Niederlausitz
 des Dorfes Mühlrose in der Oberlausitz